Калинингра́дская областна́я филармо́ния и́мени Е. Ф. Светла́нова — областная филармония, расположенная в здании бывшей Кирхи Святого Семейства в городе Калининграде (до 1946 года — Кёнигсберг). Открыта 22 августа 1980 года.

В настоящее время — место проведения различных международных музыкальных фестивалей.

Директор филармонии — народный артист России Виктор Васильевич Бобков.

История основания 
Инициатива превращения этого и других памятников истории и архитектуры города в учреждения культуры принадлежит Виктору Васильевичу Денисову — главе города Калининграда (председатель горисполкома с 1972 по 1985 годы).

Основная нагрузка по восстановлению здания кирхи легла на ремонтные подразделения треста «Горремстрой». Большой вклад в дело восстановления внесли также промышленные предприятия города (Судоремонтный завод, завод Западного речного пароходства, «Торгмаш», Мебельная фабрика и другие).

Архитектурно-художественные проработки проекта велись Е. Поповым, А. Гараниной, Н. и Ю. Смирнягиными. Руководитель реконструкции — архитектор Павел Горбач. Реконструкция здания была окончена в 1980 году.

Первые два года зал филармонии функционировал как обычная концертная площадка, поэтому для удобства зрителей сцена была оборудована в алтарной части бывшего культового помещения, а наверху, где надлежало быть органу, устроен был зрительский балкон.

В 1982 году, вновь благодаря энергии В. Денисова и при поддержке со стороны тогдашнего заместителя министра культуры СССР В. Кухарского, в зале филармонии был установлен орган чешской фирмы «Ригер-Клосс» ( англ.) из города Крнов, ставший первым органом в регионе.

Международные музыкальные фестивали

Бахослужение 
Фестиваль проводится с 2000 года ежегодно при поддержке генеральных консульств Литвы, Польши, Германии, Швеции в Калининградской области. Идея его проведения принадлежит Гарри Гродбергу, знаменитому органисту и интерпретатору произведений Баха.
Программа «Бахослужения» весьма разнообразна. Она включает не только творения самого И. С. Баха, но и сочинения его современников, произведения композиторов других эпох и стилевых направлений. На фестивалях 2006 и 2007 годов было представлено и сценическое воплощение темы Баха: на «Бахослужении-2006» калининградцы познакомились со спектаклем «Встреча», где в ролях Баха и Генделя выступили литовские артисты Д. Банионис и Р. Адомайтис, а «Бахослужение-2007» открылось спектаклем Литературного театра Калининграда «И. С. Бах. Судьба. Переложение на музыку».ккенгшшщ

Участники фестиваля «Бахослужение» разных лет:
 Академический Камерный оркестр Muzika Viva (Москва)
 Камерный оркестр Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург)
 Камерный оркестр Калининградской филармонии
 Квинтет духовых инструментов консерватории г. Любека (Германия)

Лауреаты международных конкурсов
 Сергей Стадлер (скрипка)
 Юлия Стадлер (фортепиано)
 Хироко Иноуэ (орган)
 Роман Перуцкий (орган, Польша)
 Жан-Пит Книфт (орган, Голландия)
 Фабрис Питруа (орган, Франция)
 Йоахим Далитц (орган, Германия)
 Николай Суханов (орган, Калининград)
 Ульрих фон Врохем (альт, Германия)

По традиции фестиваль «Бахослужение» завершается именно 28 июля — в день памяти Баха, а финалом его каждый раз был сольный концерт Гарри Гродберга. В 2020 году из-за пандемии коронавируса в рамках фестиваля организованы онлайн-показы концертов и музыкальных экскурсий.

Янтарное ожерелье 
Фестиваль «Янтарное ожерелье» проводится в Калининграде весной или в начале лета. Существует с середины 1970-х годов. Организаторы фестиваля — Министерство культуры Калининградской области и Калининградская областная филармония.

Благодаря фестивалю «Янтарное ожерелье» калининградцы имели возможность побывать на выступлениях известных российских, польских, литовских, немецких коллективов. Среди них — хор им. Пятницкого, певцы М. Магомаев, Т. Синявская, Е. Образцова, Терем-квартет, поэт А. Вознесенский, Вильнюсский русский драматический театр, театр им. Моссовета, артисты С. Юрский, А. Петренко, О. Меньшиков и другие.

В рамках «Янтарного ожерелья» проводятся тематические фестивали (к примеру, в 2005 г. его программа была посвящена 60-летию Великой Победы и дню рождения Калининграда). Фестиваль также ставит своей целью знакомство калининградцев и гостей города с современными музыкальными произведениями: так, в программе фестиваля 2007 года была представлена мировая премьера: Сюита для виолончели и струнного оркестра современного английского композитора Лу Харрисона в исполнении Борислава Струлёва (США) и камерного оркестра Калининградской областной филармонии.

Музыкальная весна 
C 1994 года этот фестиваль проходит под эгидой специальной программы Калининградской областной филармонии — Детская филармония «Азбука вдохновения».

В разные годы гостями фестиваля были детский хор «Ажюолюкас» из Вильнюса, лауреаты международных конкурсов А. Гиндин и Э. Хэлвит (Великобритания), стипендиаты программы «Новые имена», известные отечественные композиторы — В. Успенский, В. Биберган, Б. Тищенко, дирижёр из Германии Х. Шмаленберг, юные музыканты из Эстонии, Польши и многих городов России.

Международный конкурс органистов имени М. Таривердиева 
Конкурс им. Микаэла Таривердиева — это единственный в России международный конкурс органистов. Впервые он состоялся в 1999 году и с тех пор проводится раз в два года.

Приобретая все больший международный авторитет, конкурс с 2009 года расширил свою географию. Отборочные туры стали проводиться в разных городах и странах мира, в том числе в США, Германия, в Москве. А в Калининграде конкурс теперь проходит уже не только в зале филармонии, но и в Кафедральном соборе.

Но Калининградская областная филармония по-прежнему — самый активный участник конкурса. В филармоническом концертном зале проходят прослушивания заключительного тура, торжественная церемония открытия и, как правило, сопровождающие её выступления выдающихся мастеров мирового музыкального искусства.

Именно благодаря конкурсу в зале областной филармонии впервые в Калининграде прозвучали такие произведения М. Таривердиев, как моноопера «Ожидание», Альтовый концерт, уникальный вокальный цикл на стихи японских поэтов, масштабные органные сочинения — симфония «Чернобыль» и концерт "Кассандра. Исполнителями были Гидон Кремер, Мария Лемешева, Александр Ведерников, французские органисты Жан Гийю, Мишель Шапюйи, Нажи Хаким и другие. Многие лауреаты и участники конкурса им. Таривердиева успешно концертировали впоследствии в Калининградской филармонии. А победитель первого конкурса (1999) Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды) и дипломант конкурса Хироко Иноуэ (Япония) стали штатными солистами-органистами Калининградской филармонии.

Международный фестиваль искусств «Русская музыка на Балтике» 
Фестиваль искусств «Русская музыка на Балтике» проводится раз в два года (с 2006) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Калининградской области, Генеральных консульств и представительств посольств в РФ и в Калининграде стран-соседей региона по Балтике.

Эта масштабная музыкальная акция представляет собой серию концертов в самых разных жанрах (фольклор, симфоническая, хоровая, инструментальная, вокальная, оперная и др. музыка) и музыкальных спектаклей в исполнении мастеров искусств России (в том числе Калининграда) и стран Балтийского моря.

Отличительной чертой этого фестиваля от других, проходящих в регионе, является то, что в его программе звучит музыка преимущественно российских композиторов.

Мероприятия фестиваля проходят на лучших концертных площадках Калининграда, а также в городах Польши, Литвы, Германии.
Фестиваль пропагандирует достижения отечественной музыки и российского исполнительского искусства в странах Балтийского моря, вносит достойный вклад в контекст современной европейской культуры.

Международный джазовый фестиваль 
Фестиваль традиционной и авангардной джазовой музыки с участие звезд мирового уровня. Его особенностью является то, что он — филармонический, то есть в программе его особенно приветствуются творческие поиски в направлении «перекрестка жанров»: оригинальные аранжировки классических произведений джазовыми исполнителями, исполнение джазовых композиций академическими музыкантами — органистами, камерными оркестрам и т. д.

Проводится ежегодно с 2004 года, имеет большой международный резонанс.

Участники разных лет
 А. Шилклопер
 Д. Крамер
 В. Гроховский
 М. Пиганов
 А. Кролл
 П. Вишняускас
 С. Гурбелошвили
 А. Козлов
 С. Жилин и джаз-квартет «Фонограф»
 А. Колосов и С. Чипенко
 ансамбли В. Горского, М. Пиганов
 Helsinki-trio (Финляндия)
 Анна Мария Йопек (вокал, Польша)
 джазовый дуэт: Ули Ленц (фортепиано, Германия), Франсуа Жанно (саксофон, Франция)
 группа JazzKamikadze (Норвегия-Дания-Швеция)
 группа «The Shin»(Грузия-Германия)
 вокальный ансамбль «Kivi» (Литва) и др.

Примечания

Ссылки 
 Фото Филармонии
 V Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
 V Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева в «РГ»
 V Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
 2 Международный джазовый фестиваль
 IV Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
 Международный конкурс вокалистов имени Зары Долухановой («Янтарный соловей»)
 Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

Культура Калининграда
Появились в 1980 году в России
Достопримечательности Калининграда
Филармонии России
1980-е годы в Калининградской области